Болгария принимала участие в Зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити (США) в шестнадцатый раз за свою историю, и завоевала одну серебряную и две бронзовые медали. Сборную страны представляли 10 женщин.

Серебро 
 Шорт-трек, женщины, 500 метров — Евгения Раданова.

Бронза 
 Шорт-трек, женщины, 1500 метров — Евгения Раданова.
 Биатлон, женщины, 10 км, преследование — Ирина Никульчина.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 sports-reference.com

2002
Страны на зимних Олимпийских играх 2002 года